Il existe trois cépages français portant le nom de Courbu :
 le courbu blanc ;
 le courbu noir ;
 le Petit Courbu.